Пабст () — немецкая фамилия:

 Пабст, Август (1811—1885) — композитор и пианист из Риги; отец пианистов Луи и Павла П.
 Пабст, Вальдемар (1880—1970) — немецкий офицер, фашистский политик и торговец оружием, командир германского фрайкора и австрийского хеймвера, руководитель убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
 Пабст, Генрих Вильгельм фон (1798—1868) — немецкий агроном и организатор агрономических учебных заведений в Германии.
 Пабст, Георг Вильгельм (1885—1967) — австрийский кинорежиссёр, внёсший значительный вклад в киноискусство Германии.
 Пабст, Гиду Фредерику Жуан (1914—1980) — бразильский ботаник и лётчик, специалист по таксономии семейства Орхидные.
 Пабст, Луи (Лев Августович; 1846—1921) — немецкий пианист и музыкальный педагог, брат Павла.
 Пабст, Павел Августович (1854—1897) — немецко-российский пианист, композитор и педагог.
 Пабст, Юлиус (1817–1881) – немецкий писатель.